Жемчу́жная мече́ть:

 Жемчужная мечеть (Агра)
 Жемчужная мечеть (Дели)
 Жемчужная мечеть (Лахор)